Сэмюэлс () — фамилия. Известные носители:

 Сэмюэлс, Гэри Джозеф (род. 1944) — американский миколог-систематик.
 Сэмюэлс, Роджер (1961—2022) — американский бейсболист.
 Сэмюэлс, Самардо (род. 1989) — ямайский баскетболист.
 Сэмюэлс, Скайлер (род. 1994) — американская актриса.

См. также 
 Сэмюэл